Cavalcata – equitazione
Cavalcata (Cavalcade) – film del 1933 diretto da Frank Lloyd
 Cavalcata – album del 2009 degli Eterea Post Bong Band
 Cavalcata papale – cerimonia della Roma papalina
 Cavalcata sarda – manifestazione folcloristica di Sassari
 Cavalcata delle Valchirie – brano del 1856 di Richard Wagner